Earthy ("terroso" in inglese) può riferirsi a:
Earthy – album di Bobby Darin
Earthy – album di Kenny Burrell